Ермополь () — древнегреческий вариант названия древнеегипетских городов:

 Ермополь Великий () — название города Хемену, столицы XV нома Верхнего Египта.
 Ермополь Малый () — название города Тема-эн-Хор, столицы VII (или XV) нома Нижнего Египта.

Примечания